Виннинген (Пирмазенс-Ланд) (нем. Vinningen) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Виннинген (Унтермозель) (нем. Winningen) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.